Газма́нов — прізвище.

Відомі носії:
 Газманов Олег Михайлович (*1951) — російський співак.
 Газманов Родіон Олегович (*1981) — російський співак, син Олега Газманова.

Прізвища